Hyūga steht für:

 Provinz Hyūga, eine ehemalige japanischen Provinz
 Hyūga (Miyazaki), eine Stadt in der japanischen Präfektur Miyazaki
 Hyūga (Schiff, 1918), ein japanisches Schlachtschiff der Ise-Klasse
 Hyūga-Klasse, eine japanische Hubschrauberträgerklasse